Bennekom peut faire référence à :
 Bennekom, une commune néerlandaise de la province de Gueldre ;
Simone van Bennekom (née en 1988), actrice néerlandaise ;
 Willem Theodorus van Bennekom (1756-1836), homme politique néerlandais.